Go West bezeichnet:
 Go West (Slogan), politischer Slogan der Manifest Destiny
 Der Cowboy (1925), Westernfilm mit Buster Keaton (deutscher Titel)
 Go West (Film) (1940), Komödie der Marx Brothers von, siehe
 Go West – Freiheit um jeden Preis (2009), deutsches Geschichtsdrama, produziert von TeamWorx
 Go West! – Familie Liebisch erobert Amerika, Fernsehserie
 Go West (Lied), Lied der Village People, das in der Version der Pet Shop Boys sehr erfolgreich war
 Go West (Album), Album der Village People, siehe
 Go West (Band), ehemalige britische Band (erfolgreichster Song: „We Close Our Eyes“ aus dem Jahr 1985)